Le nom de Markkula est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Joni Markkula (1983-), joueur finlandais de volley-ball
 Mike Markkula (1942-), CEO d'Apple de 1981 à 1983